Sicydium es el nombre de:

Sicydium, un género de plantas de la familia de las cucurbitáceas.
Sicydium, un género de peces.